Devotion (jogo eletrônico)

Música 
 Devotion (álbum de Beach House)
 Devotion (álbum de Newsboys)
 Devotion (The Best of Yanni)

Desambiguação